San Donnino (Campi Bisenzio), een plaats in de Italiaanse gemeente Campi Bisenzio
 San Donnino (Carpineti), een plaats in de Italiaanse gemeente Carpineti
 San Donnino (Modena), een plaats in de Italiaanse gemeente Modena
 San Donnino (Piazza al Serchio), een plaats in de Italiaanse gemeente Piazza al Serchio